Der Begriff Leuchterweibchen bezeichnet:

 einen aus Geweihstangen und einer weiblichen Halbfigur angefertigten Kronleuchter; siehe Lüsterweibchen.
 einen Klettergipfel in den Affensteinen im Klettergebiet Sächsische Schweiz